Малеский, Владо (1919—1994) — македонский прозаик.
 Малеский, Денко (род. 1946) — македонский дипломат.